D27, D.27 oder D-27 steht für:
 D27 Stader Geest, naturräumliche Einheit im norddeutschen Tiefland
 Dewoitine D.27, einsitziges leichtes Jäger-Flugzeug zwischen den Weltkriegen
 Iwtschenko Progress D-27, Turboprop-Triebwerk

D27